

Sigle 
 Partito Democratico Fascista - partito politico
 Popolo della Famiglia - partito politico
 Portable Document Format – formato di file per rappresentare documenti in modo indipendente dall'hardware e dal software
  Probability density function – funzione di densità di probabilità
 Programma di fabbricazione –  strumento regolatore utilizzato in urbanistica e nella pianificazione territoriale.
 Profilo dinamico funzionale –  documento per prevedere l'evoluzione delle abilità un alunno disabile.

Codici 
 PDF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Prado (Brasile)

Altri progetti